Константин Андреевич Машевский () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1918 году в Киеве. Член КПСС с 1941 года.

С 1943 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1943—1977 гг. — инженер, секретарь партийной организации, начальник цеха, заместитель директора по материально-финансовым вопросам завода № 294 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР, директор завода № 463 Рязанского Совета народного хозяйства, директор завода «Красное Знамя» Министерства радиопромышленности СССР/Министерства Авиационной промышленности СССР, начальник управления Министерства
промышленности средств связи СССР.

Делегат XX и XXIII съездов КПСС.

Умер в Москве в 1977 году. Похоронен на Преображенском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Машевский
 Машевский

Директора промышленных предприятий
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Похороненные на Преображенском кладбище